El Coco peut désigner :

Folklore 
 El Coco ou El Cucuy, créature du folklore hispanique.

Toponymie 
 El Coco, corregimiento situé dans la province de Panama Ouest, au Panama ;
 El Coco, corregimiento situé dans la province de Coclé, au Panama ;